Мисси́ () — многозначный термин французского происхождения.

Название коммун во Франции 
 Мисси — в департаменте Кальвадос.

Персоналии 
 Мисси (Missie; 1917—1978) — прозвище русской аристократки из рода Васильчиковых, причастной к событиям заговора 20 июля 1944 года с целью убийства Гитлера.
 Мисси — американская порноактриса.
 Мисси — часть жизни персонажа телесериала Доктор Кто Мастера.